Il doppio del torneo di tennis Brisbane Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Desmond Tyson e Brett Custer che hanno battuto in finale Shane Barr e Ted Scherman 6-3, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Laurie Warder /  Peter Doohan (quarti di finale)
 John Letts /  Glenn Michibata (semifinali)

 Todd Woodbridge /  Jason Stoltenberg (semifinali)
 Richard Fromberg /  Johan Anderson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane Challenger 1989